Maciej Rogalski – polski piłkarz
 Maciej Rogalski – polski prawnik